South Pasadena désigne notamment : 

 South Pasadena, une ville de Californie ;
 South Pasadena, une station du métro de Los Angeles qui dessert cette ville ;
 South Pasadena, une ville de Floride.

Homonymie de toponyme